Cacharel, lieu-dit aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, France
 Cacharel (canard) : nom que reçoit  la sarcelle d'été (Anas querquedula) en Camargue.
 Cacharel (couture) : maison de prêt à porter haut de gamme fondée par Jean Bousquet à Nîmes.
 Cacharel (parfums) : marque du groupe L'Oréal.
 Mav Cacharel, auteur-compositeur-interprète d'origine congolaise (RC)